Song – gatunek piosenki estradowej
 Song – dynastia panująca w Chinach w latach 960-1279
 Song – państwo w starożytnych Chinach, w Okresie Wiosen i Jesieni
 Song – pierwsza żona cesarza Chin Linga